Princezna Alžběta, vévodkyně z Hohenbergu (Élisabeth Hilda Zita Marie Anna Antonia Friederike Wilhelmine Louize,* 22. prosince 1922 – 22. listopadu 2011) byla lucemburská princezna. Byla dcerou velkovévodkyně Šarloty a jejího manžela prince Felixe Bourbonsko-Parmského, sestrou velkovévody Jana a tetou velkovévody Jindřicha I. Roku 1956 se vdala za Franze, vévodu z Hohenbergu.

Manželství a potomci 
Dne 9. května 1956 se v Lucemburku provdala za Franze, vévodu z Hohenbergu (1927–1977). Byl vnukem arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského, jehož atentát v roce 1914 rozpoutal první světovou válku.

Měli dvě dcery, Anitu a Sofii, a sedm vnoučat a sedm pravnoučat.

 Anna (Anita) Šarlota Maxmiliána Eufemie Marie Helena Hohenberská (* 18. srpna 1958, zámek Berg, Lucembursko). Dne 22. července 1978 v Artstettenu v Rakousku se provdala za Romea de la Poeze (* 15. července 1949). Mají čtyři děti:
 Kajetán de la Poeze (* 25. července 1980, Lucembursko)
 Alix de la Poeze (* 8. září 1981, Lucembursko) se v roce 2010 provdala za Františka-Xavera Fraye (* 7. března 1979). Mají čtyři děti:
 Armel Fraye (* 2011)
 Benedikt Fraye (* 2013)
 Alexandra Frayová (* 2014)
 Marie-Anastázie Frayová (* 2017)
 Gabriel de la Poeze (* 3. října 1987, Artstetten, Rakousko)
 Raoul de la Poeze (* 14. června 1989, Artstetten, Rakousko)
 Sofie Felicitas Alžběta Bona Marie Antonie (* 10. května 1960, zámek Berg, Lucembursko). Dne 18. června 1983 v Artstettenu v Rakousku se provdala za Jana-Ludvíka de Potest (* 8. února 1951). Mají tři děti:
 Eleonore de Potesta (* 24. dubna 1984, Lucembursko). Dne 16. června 2012 se provdala za Diega Fernandeze de Cordova y Cervero. Mají tři děti:
 Rafael Fernandez de Cordova y de Potesta (* 9. srpna 2013)
 Luis Fernandez de Cordova y de Potesta (* 19. srpna 2016)
 Sofia Fernandez de Cordova y de Potesta (* 27. srpna 2018)
 Baron Karel de Potesta (* 25. října 1985, Lucembursko)
 Alžběta de Potesta (* 29. dubna 1988, Londýn, Anglie)

Vývod z předků

Související články 
 Robert I. Parmský
 Marie Antonie Portugalská
 Vilém Lucemburský
 Marie Anna Portugalská
 Alix Lucemburská
 Jan Lucemburský

Externí odkazy

Reference 

Bourbon-Parma
Narození v roce 1922
Ženy
Úmrtí v roce 2011
Hohenbergové
Lucemburské princezny
Narození 22. prosince
Úmrtí 22. listopadu